Beaver Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beaver Mountain (Aleutians West Census Area, Alaska)
 Beaver Mountain (Dillingham Census Area, Alaska)
 Beaver Mountain (Prince of Wales-Hyder Census Area, Alaska)
 Beaver Mountain (Dolores County, Colorado)
 Beaver Mountain (Larimer County, Colorado)
 Beaver Mountain (Rio Grande County, Colorado)
 Beaver Mountain (Routt County, Colorado)
 Beaver Mountain (Georgia)
 Beaver Mountain (Idaho)
 Beaver Mountain (Kalifornien)
 Beaver Mountain (Maine)
 Beaver Mountain (Montana)
 Beaver Mountain (New York)
 Beaver Mountain (Cherokee County, Oklahoma)
 Beaver Mountain (Haskell County, Oklahoma)
 Beaver Mountain (Oregon)
 Beaver Mountain (Texas)
 Beaver Mountain (Utah)
 Beaver Mountain (Okanogan County, Washington)
 Beaver Mountain (Pend Oreille County, Washington)
 Beaver Mountain (Albany County, Wyoming)
 Beaver Mountain (Teton County, Wyoming)